Lucio Lucrezio Tricipitino – politico e militare romano
 Lucio Lucrezio Tricipitino Flavo – politico e militare romano
 Osto Lucrezio Tricipitino – politico romano
 Publio Lucrezio Tricipitino – politico romano
 Spurio Lucrezio Tricipitino – politico romano
 Tito Lucrezio Tricipitino – politico e militare romano